Colombier (Alt Saona), municipi francès al departament d'Alt Saona
 Colombier (Allier), municipi francès al departament d'Allier
 Colombier (Costa d'Or), municipi francès al departament de Costa d'Or
 Colombier (Dordonya), municipi francès al departament de Dordonya
 Colombier (Loira), municipi francès al departament de Loira
 Colombier (Neuchâtel), municipi francès al departament de Neuchâtel
 Colombier-en-Brionnais, municipi francès al departament de Saona Loira
 Colombier-Fontaine, municipi francès al departament de Doubs
 Colombier-le-Cardinal, municipi francès al departament de l'Ardecha
 Colombier-le-Jeune, municipi francès al departament de l'Ardecha
 Colombier-le-Vieux, municipi francès al departament de l'Ardecha
 Colombier-Saugnieu, municipi francès al departament del Roine 
 Coll de Grand Colombier, collada al massís del Jura
 Saint-Maurice-Colombier, municipi francès al departament de Doubs
 Théâtre du Vieux-Colombier, sala d'espectacles a la ciutat de París